Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1982 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová bat Andrea Jaeger en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Hana Mandlíková et Chris Evert.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1982
France Simple dames
Tennis en France en 1982
Tennis en mai 1982
Tennis en juin 1982